El término escritorio puede referirse a:

 un escritorio, literalmente a una mesa u otro tipo de mueble que sirve para escribir;
 el entorno de escritorio, un conjunto de software para ordenador que ofrece un ambiente amigable y cómodo;
 el escritorio remoto, una tecnología que permite trabajar en una computadora desde otra terminal situada en un diferente lugar;
Escritorio de altura ajustable Es una mesa o escritorio que se ajusta en altura para mayor comodidad.
 un mueble de apoyo para escribir, véase bargueño.